Шотландский Первый Дивизион 1900/1901 () — 11-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 15 августа 1900 года и закончился 27 апреля 1901 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1900/1901
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1900 году
Спорт в Шотландии в 1901 году